Ilorlerpaakasak bezeichnet:
 Ilorlerpaakasak (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilorlerpaakasak (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland